

Відомі представники

А 
 Зінченко Альберт Вікторович — український футболіст;
 Зінченко Анатолій Олексійович (1949) — радянський футболіст, що вважається першим радянським легіонером.
 Зінченко Андрій Сергійович (1974—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Зінченко Арсен Леонідович — український історик, громадський діяч, народний депутат 1 скликання.

Б 
 Зінченко Богдан Антонович (* 1957) — український священник, релігійний діяч. Член Національної спілки журналістів України.
 Зінченко Богдан Олександрович (1977—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

В 
 Зінченко Валентин Миколайович — Герой Радянського Союзу;
 Зінченко Василь Омелянович (1910—1985) — депутат Верховної ради РРФСР 2—4-го скликань. Кандидат сільськогосподарських наук.
 Зінченко Віктор
 Зінченко Віктор Борисович — завідувач кафедри фізичного виховання Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету;
 Зінченко Віктор Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Зінченко Віталій Віталійович (1995—2022) — майор Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Зінченко Володимир:
 Зінченко Володимир Григорович (1967—2022) — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Зінченко Володимир Данилович (нар. 1948) — український художник. Член НСХУ (1989);
 Зінченко Володимир Іванович ( 1959) — український та радянський легкоатлет (метання диска), рекордсмен України; португальський тренер;
 Зінченко Володимир Миколайович (* 1963) — радянський та український футболіст, захисник та півзахисник.
 Зінченко Володимир Павлович (*6 квітня 1954 р.) — український педагог, проректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук;
 Зінченко Володимир Павлович (1931—2014) — радянський і російський психолог, один з творців інженерної психології в Росії, доктор психологічних наук (1967), професор (1968), академік Російської Академії Освіти (1992), віце-президент Товариства психологів СРСР (1968—1983 рр.).
 Зінченко Володимир Петрович (1931—2014) — радянський і російський психолог, доктор психологічних наук, професор, академік Російської Академії Освіти

Г 
 Зінченко Галина Миколаївна (* 1940) — завідувачка дільниці тваринництва колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.

Д 
 Зінченко Дмитро Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І 
 Зінченко Іван
 Зінченко Іван Кирилович — відомий поет, автор тексту пісні «Журавка» («П'є журавка воду»);
 Зінченко Іван Михайлович — Герой Радянського Союзу;
 Зінченко Іван Трохимович — Герой Радянського Союзу;

Л 
 Зінченко Людмила Сергіївна (* 1947) — електромонтажниця-схемниця. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.

М 
 Зінченко Максим Анатолійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зінченко Микола
 Зінченко Микола Аксенович — Герой Радянського Союзу;
 Зінченко Микола Петрович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За мужність»;
 Зінченко Михайло Львович (1893—1963) — старшина Армії УНР, учасник боїв за незалежність України.

Н 
 Зінченко Надія Володимирівна (1948) — аргентинський синоптик та метеоролог.
 Зінченко Наталія Миколаївна (1979) — українська футболістка та футбольний тренер;
 Зінченко Никифір Миколайович (1911—1979) — Герой Радянського Союзу;

О 
 Зінченко Оксана Кузьмівна ( 1939) — заслужений художник України (2008);
 Зінченко Олександр
 Зінченко Олександр Васильович (1977—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зінченко Олександр Володимирович ( 1996) — український футболіст;
 Зінченко Олександр Іванович (1907—1943) — Герой Радянського Союзу;
 Зінченко Олександр Миколайович ( 1977) — український історик, заступник директора Інституту національної пам'яті України. Автор першої книги про українські сторінки Катині «Година папуги»;
 Зінченко Олександр Олексійович (1957—2010) — український політик і журналіст;
 Зінченко Олександр Павлович (* 1958) — український вчений у галузі зоології, ентомолог, фахівець з мошок (Simuliidae), кандидат біологічних наук.
 Зінченко Олексій
 Зінченко Олексій Володимирович (1977—2014) — капітан першого рангу (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зінченко Олексій Родіонович — Герой Радянського Союзу;

П 
 Зінченко Петро Іванович (1903—1969) — український радянський психолог;
 Зінченко Петро (1893—1944) — український журналіст, педагог, графік.
 Зінченко Прокіп Климентійович (? — ?) — директор Радіо-телеграфного агентства України (РАТАУ), секретар Миколаївського обласного комітету КПУ.

С 
 Зінченко Сергій Володимирович — український військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади.
 Зінченко Сергій Миколайович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни;

Ф 
 Зінченко Федір Матвійович — Герой Радянського Союзу.

Ю 
 Зінченко Юрій Григорович ( 1964 р.) — радянський та український футболіст, згодом — український тренер, виступав на позиції півзахисника.

Я 
 Зінченко Яків Васильович (1892 — †після 1952) — сотник 1-го кінного Гайдамацького партизанського куреня ім. Я. Кармелюка; сотник піхоти Армії УНР. Нагороджений Хрестом Симона Петлюри.

Див. також 
 Зінченкове

Примітки 

Прізвища на -енко